Schronisko PTTK na Hali Rysiance – górskie schronisko turystyczne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Beskidzie Żywieckim, na Hali Rysiance. Jest położone na wysokości 1290 m n.p.m.

Historia 
Schronisko zostało wybudowane w latach 1936–1937 przez Gustawa Pustelnika. Początkowo budynek miał być domem mieszkalnym. Był budowany bez zezwolenia, w związku z czym budowa została wstrzymana przez władze administracyjne. Za powstrzymaniem budowy nowego obiektu lobbowała również niemiecka organizacja Beskidenverein, posiadająca w pobliżu schronisko na Hali Lipowskiej. Dopiero interwencja krakowskiego Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy pozwoliła ukończyć budynek przyszłego schroniska. Obiekt oddano do użytku 16 maja 1937 pod nazwą „Schronisko Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy – Lipowska”.

Schronisko posiadało 50 miejsc na łóżkach, 3 jadalnie, kuchnię, umywalnię oraz pokój gościnny.

W czasie II wojny światowej dom Pustelnika funkcjonował pod nazwą „Privat–Baude Lipowska”, został rozbudowany i służył za bazę dla żołnierzy niemieckich. Po wojnie schronisko przejął oddział żywiecki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, który uroczyście otworzył je 25 maja 1947. Formalne przekazanie obiektu przez Powiatową Radę Narodową w Żywcu Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu nastąpiło 25 stycznia 1955. W latach 1965–1970 schronisko zyskało centralne ogrzewanie, instalację wodną, światło elektryczne. W latach 80. XX wieku zostało rozbudowane o część murowaną.

Warunki pobytu 
 50 miejsc noclegowych w pokojach od 2 do 10–osobowych
 bufet
 pełne wyżywienie
 boisko do siatkówki i koszykówki

W okolicy schroniska znajduje się 500-metrowy wyciąg narciarski.

Ze schroniska roztacza się widok na Pilsko, Babią Górę, a przy dobrej widoczności także na Tatry i Małą Fatrę.

Szlaki turystyczne 
  - z Sopotni Wielkiej Kolonii - 2 godz, 1.30 godz.
   - z Sopotni Małej przez Romankę - 4 godz, 3,10 godz.
  - z Żabnicy Skałki - 2 godz, 1.30 godz.
  - z Hali Boraczej przez Halę Lipowską - 2.15 godz, 1.45 godz.
  - ze Złatnej - 3.50 godz, 2.40 godz.
  - ze Złatnej Huty - 1.30 godz, 0,50 godz.
  - z Trzech Kopców - 0.40 godz, 0.40 godz.

Przypisy

Bibliografia 
 

Rysianka
Hala Rysianka